O Campeonato Colombiano de Futebol de 2011 - Finalización, oficialmente "Liga Postobón II" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 74º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida todos contra todos. Os oito melhores se classificavam para quartas de final. O campeão do Finalización era classificado para a Copa Libertadores da América de 2012, juntamente com o campeão do Apertura e o melhor colocado na soma dos dois torneios. O último colocado da tabela de promedios (últimos três anos) é rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2012 - Segunda Divisão, e o penúltimo colocado jogaria com o vice-campeão um playoff de "ascenso e permanência" para a outra vaga. Os três melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana 2012.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2011